Warsaw Cup 2016 – siódme zawody z cyklu Challenger Series 2016/2017. Zawody rozgrywano od 17 do 20 listopada 2016 roku w hali Torwar II w Warszawie.

Wśród solistów triumfował Szwed Alexander Majorov, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Niemka Nicole Schott. W parach sportowych najlepsi byli Włosi Valentina Marchei i Ondřej Hotárek, natomiast wśród par tanecznych triumfowali Rosjanie Jekatierina Bobrowa i Dmitrij Sołowjow.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 w polskim sporcie